Шува́лово:

 Шувалово — посёлок в Киржачском районе Владимирской области.
 Шувалово — село в Озерском районе Калининградской области.
 Шувалово — село в Боровском районе Калужской области.
 Шувалово — село в Костромском районе Костромской области.
 Шувалово — село в Лямбирском районе Мордовии.
 Шувалово — село в Ряжском районе Рязанской области.
 в Санкт-Петербурге
 Шувалово — исторический район.
 Шувалово — станция Октябрьской железной дороги.

См. также 
 Шувалово-Озерки (значения)